Хостикя́н () — армянская фамилия. Известные носители:
 Армен Мисаакович Хостикян (1929—2003) — известный армянский актёр и сатирик
 Ашот Хостикян — российский актёр